Der Kanton Mirepoix ist ein französischer Wahlkreis im Département Ariège in der Region Okzitanien. Er umfasst 35 Gemeinden im Arrondissement Pamiers und hat sein bureau centralisateur in Mirepoix.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Die landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im Frühjahr 2015 ließ den Kanton unverändert, nur sein INSEE-Code änderte sich von 0910 auf 0906.

Politik 

Mirepoix